Яковлев, Василий Николаевич:
 Яковлев, Василий Николаевич (1908—1987) — наводчик орудия и заместитель политрука, Герой Советского Союза.
 Яковлев, Василий Николаевич (1893—1953) — советский живописец, народный художник РСФСР, член АХ СССР.
 Яковлев, Василий Николаевич — советский инженер, лауреат Сталинской премии, начальник ГУ МТМС СССР.